Лебла́н () — поширене французьке прізвище.

 Дрю Леблан ( 1989) — американський хокеїст.
 Метт Леблан ( 1967) — американський кіноактор («Друзі»).
 Моріс Леблан (1864—1941) — французький письменний та журналіст, автор персонажа Арсена Люпена.
 Ніколя Леблан (1742—1806) — французький хімік та хірург, винахідник промислового способу виробництва соди.
 Ромео Леблан (1927—2009) — канадський політик, 25-й генерал-губернатор Канади.

Французькі прізвища